Hibl ist

der Familienname folgender Personen:
 Emil Hilb (1882–1929), deutscher Mathematiker
 Martin Hilb (* 1948), Schweizer Betriebswirtschaftler
 Stella Hilb (* 1986), deutsche Theater- und Filmschauspielerin

ein Ortsname:
 Hilb (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern